Pedro Portillo, een Peruaans militair
Coronel Portillo (provincie), een provincie van Peru